-{PGC}- 62033 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 6670/1
 NGC 6670/2